földvári csata (1529) I. Ferdinánd osztrák főherceg és IV. Péter moldvai fejedelem között
 földvári csata (1612) Báthory Gábor erdélyi fejedelem és IX. Radu havasalföldi fejedelem között